Les Androïdes Réplicateurs représentent l’aboutissement de l’évolution des Réplicateurs dans Stargate.

Prenant modèle sur leur créatrice, Reese, les Réplicateurs ont adopté une forme humaine. Ils ne sont plus composés de morceaux, mais plutôt de nanorobots. Mais pour fabriquer ces nouveaux Réplicateurs, ils ont besoin de neutronium qui est aussi le minerai à la base de la technologie des Asgards et dont ils ont autant besoin que les Réplicateurs, ce qui peut expliquer en partie pourquoi les Asgards et les Réplicateurs sont en guerre. Il existe seulement six Androïdes Réplicateurs jusqu'à ce jour et ils sont emprisonnés avec tous les autres Réplicateurs dans une bulle temporelle créée par les Asgards pour ainsi gagner du temps pour trouver une façon de les détruire tous. Lorsque les Asgards tentèrent de détruire les Réplicateurs en transformant le soleil de Halla en trou noir, les Réplicateurs se sont enfuis. Numéro 5, qui tenait rancune au Major Samantha Carter pour l'avoir abandonné, la kidnappa pour se venger. SG-1 rencontra un Androïde Réplicateur inconnu à bord du nouveau vaisseau de Thor. Ce dernier put être détruit grâce au disrupteur, une arme des Anciens. Carter réussit à convaincre Numéro 5 de la laisser partir, mais ce dernier construisit un Réplicateur à son apparence surnommé RépliCarter (qui s'empressa de le trahir).

Réplicateur

en:Replicator (Stargate)#Human-form Replicators